Zdeňka Vávrová, född 1945, är en tjeckisk astronom.

Hon upptäckte den periodiska kometen 134P/Kowal-Vávrová tillsamman med Charles T. Kowal.

Minor Planet Center listar henne som Z. Vavrova och som upptäckare av 115 asteroider.

Asteroiden 3364 Zdenka är uppkallad efter henne.

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Se även 
Astronomiska upptäckter av Zdeňka Vávrová

Referenser 

Tjeckiska astronomer
Födda 1945
Kvinnor
Astronomer under 1900-talet
Levande personer